Hålbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hålbådan, Korsholm, Österbotten, 
 Hålbådan, Korsnäs, Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar